Box Hill oder Boxhill steht für:

 Box Hill (Surrey), Ort in England 
 Box Hill (Wiltshire), Ort in England
 Box Hill (Victoria), Vorort von Melbourne, Australien
 Box Hill (New South Wales), Vorort von Sydney, Australien
 Box Hill (Wellington), Ortsteil von Wellington, Neuseeland
 Box Hill, anderer Name für Winkworth, Wohnhaus bei Louisville, Kentucky, Vereinigte Staaten
 Boxhill (Devon), Gebiet in Plymouth, Devon